Escissione – in chirurgia, asportazione di una parte limitata di un tessuto o di un organo
 Escissione del clitoride – mutilazione che consiste nell'asportazione del clitoride, comunemente detta escissione
 Escissione – meccanismo di riparazione del DNA
 Escissione – tecnica decorativa della ceramica ottenuta incidendo l'argilla prima di cuocerla e riempiendo le cavità ottenute con paste colorate

Altri progetti